Courtright ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Courtright (1914–2003), kanadischer Speerwerfer
 William Courtright (1848–1933), US-amerikanischer Schauspieler